dawne gminy:
 gmina Czarna Wieś (do 1954) – gmina wiejska, powiat białostocki, woj. białostockie
 gmina Czarna Wieś (do 1927) – gmina wiejska, powiat sokólski, woj. białostockie